Ettore Bocchia (1965) – cuoco italiano
 Federico Bocchia (1986) – nuotatore italiano

Pagine correlate
 Bocchio